Züblin bezeichnet:

Züblin, deutsches Bauunternehmen
Züblin Immobilien Holding 

Züblin ist der Familienname folgender Personen:
Albert Züblin (1905–1980), Schweizer Militärperson
Eduard Züblin (1850–1916), italienischer Ingenieur und Bauunternehmer
Else Züblin-Spiller (1881–1948), Schweizer Journalistin
Georg Züblin (1904–1977), Schweizer Militärperson
Jacob Züblin (1653–1729), Schweizer Bürgermeister
Linda Züblin (* 1986), Schweizer Leichtathletin